Aceasta este o listă cu episoadele din serialul românesc Trăsniții. Toate episoadele pot fi vizualizate integral pe site-ul lor.

Sezonul 1 (2003)

Sezonul 2 (2004)

Sezonul 3 (2004)

Sezonul 4 (2005)

Sezonul 5 (2005)

Sezonul 6 (2006)

Sezonul 7 (2006)

Sezonul 8 (2007)

Sezonul 9 (2007)

Sezonul 10 (2008)

Sezonul 11 (2008)

Sezonul 12 (2009)

Sezonul 13 (2009)

Sezonul 14 (2010)

Sezonul 15 (2010)

Sezonul 16 (2011)

Sezonul 17 (2011)

Sezonul 18 (2012)

Sezonul 19 (2012)

Sezonul 20 (2013)

Sezonul 21 (2013)

Sezonul 22 (2014)

Sezonul 23 (2014)

Sezonul 24 (2015)

Sezonul 25 (2015)

Sezonul 26 (2016)

Sezonul 27 (2016)

Sezonul 28 (2017)

Sezonul 29 (2017)

Sezonul 30 (2018)

Sezonul 31 (2018)

Sezonul 32 (2019)

Sezonul 33 (2020)

Sezonul 34 (2020)

Note 
Trăsniții